Wilhelm I Akwitański (915–963) – hrabia Poitiers 935–963; książę Akwitanii i hrabia Owernii jako Wilhelm III
 Wilhelm I Pobożny (zm. 918) – hrabia Owernii 886–918, książę Akwitanii 893–918
 Wilhelm I Długi Miecz (ok. 905–942) – książę Normandii 927–942
 Wilhelm I Zdobywca (ok. 1028–1087) – król Anglii 1066–1087
 Wilhelm I Bures (zm. 1141) – książę Galilei i Tyberiady 1120–1141
 Wilhelm I Lew (1142/43–1214) – król Szkocji 1165–1214
 Wilhelm I z Champlitte (zm. 1209) – książę Achai 1205–1209
 Wilhelm I (ok. 1170–1222) – hrabia Holandii 1203–1222
 Wilhelm I de la Roche (zm. 1287) – książę Aten 1280–1287
 Wilhelm I Jednooki (1343–1407) – margrabia Miśni 1382–1407
 Wilhelm I (zm. 1408) – książę Bergu 1380–1408 (przed 1380 hrabia Bergu jako Wilhelm II)
 Wilhelm I Zwycięski (1392/1400–1482) – książę Lüneburga 1416–1428, książę Brunszwiku 1428–1482 
 Wilhelm I Starszy (1466–1515) – landgraf Dolnej Hesji 1471–1493
 Wilhelm I Orański (1533–1584) – książę Oranii 1544–1584, stadhouder Zjednoczonych Prowincji Niderlandów 1572–1584
 Wilhelm I Gonzaga (1538–1587) – książę Mantui 1550–1587
 Wilhelm I (1743–1821) – elektor Hesji 1803–1806, 1813–1821
 Wilhelm I (1772–1843) – król Zjednoczonych Niderlandów i wielki książę Luksemburga 1815–1840
 Wilhelm I Wirtemberski (1781–1864) – król Wirtembergii 1816–1864
 Wilhelm I Hohenzollern (1797–1888) – król Prus 1861–1888, cesarz Niemiec 1871–1888